Thelma Long e George Worthington hanno battuto in finale Gwen Thiele e Tom Warhurst 9-7, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1952